Ягульское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Удмуртия 
 Ягульское — сельское поселение входит в Завьяловский район
 Ягульское  — сельское поселение входит в Кизнерский район